Klosse (Gent), een wijk in Gent, België
 De Klosse, een gehucht in de Nederlandse gemeenten Steenwijkerland en Meppel